Тапио:
 Тапио — лесной дух (или бог) в финской мифологии.

Персоналии 
 Тапио, Кари (1945—2010) — финский певец.
 Тапио, Ээро (1941—2022) — финский борец классического стиля.
 Тапио, Янне (род. 1975) — финский гонщик на снегоходах.